; 10 июня 1935 — 7 марта 2015) — мангака, известный как автор манги для взрослых и создатель термина «гэкига», оказавший влияние на целое поколение японских авторов. Он завоевал награду Ассоциации японских аниматоров в 1972 году и несколько премий международных фестивалей, в частности, Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême (2005), Comic-Con (2006), Eisner Award (2010). В своих произведениях Тацуми поднимает темы изоляции, самоидентификации человека, проблемы рабочего класса и людей из социальных низов. 

Наиболее известна двухтомная автобиографическая манга Gekiga Hyouryuu, изданная в 2008 году. Она была опубликована издательством Seirinkogeisha в двух томах:  и . В этой работе Тацуми повествует о собственном детстве и карьерном росте в 1945—1960 годах. Она получила множество наград, включая Культурную премию Осаму Тэдзуки (2009).

Биография 
Тацуми родился в Осаке в бедной семье, в которой, кроме него, было трое детей. Он с юных лет рисовал комиксы, отправляя их на различные конкурсы. Поступил в Киотский художественный университет, который был вынужден бросить по финансовым обстоятельствам. В средней школе и старших классах он рисовал ёнкомы на открытках и отправлял в издательства по всему городу. Однажды, когда Тацуми был в 9 классе, к нему пришел репортёр из газеты, желавшей опубликовать о нём статью. Тацуми упомянул, что восхищается мангакой Осаму Тэдзукой, тогда репортёр предложил их познакомить. Это событие отражено в Gekiga Hyouryuu.

Однако Тацуми не следовал эстетическим принципам, заложенным Осаму Тэдзукой, согласно которым манга была ориентирована, в основном, на детскую аудиторию и имела ограниченную эмоциональную и интеллектуальную палитру. Вместе с группой авторов в конце 1950-х годов он начал рисовать так называемую «гэкигу» — мрачные, более реалистичные комиксы, зачастую изобилующие сценами насилия. Его вдохновляло реалистичное американское и японское кино. В интервью автор рассказывал, что хотел отразить печаль и злость, поселившуюся в людях в нищее послевоенное время: «Япония становилась богатой страной, но для людей вокруг меня ничего не менялось. Нечестность политиков и общая политическая ситуация в мире, — что бы ни происходило, никаких изменений не было». Тацуми поясняет, что хотел выразить протест против такого мира. В 1958 году Ёсихиро Тацуми, Такао Сайто, Сато Масаки, Исикава Фумиясу, Синдзи Нагасима и ряд других художников отправили Тэдзуке письмо с приглашением в  и предложением поддержать новое движение. Тэдзука, однако, называл гэкигу «антимангой» и относился к ней резко отрицательно, хотя впоследствии сам стал рисовать в похожем стиле, попав под влияние популярного течения. 

Долгое время работы Тацуми не пользовались популярностью, поэтому напечатать очередную мангу в журнале было достаточно трудно. Кроме того, он не мог содержать достаточное количество ассистентов, необходимых для плодотворной работы. В конечном итоге, Тацуми их вообще уволил и с тех пор работал самостоятельно. 

Идеи для манги автор заимствовал из новостей, смотрел телевизор, выбирая что-то интересное, из чего может впоследствии получиться хорошая история: «Идеи просто остаются в моей голове, и я создаю из них новые истории». Он добавлял: «Я стараюсь написать обо всем, что происходит в Японии».

Умер 7 марта 2015 года в Токио.

Манга

Тематика 
Персонажами Ёсихиро Тацуми становятся фотограф, вызвавший широкий общественный резонанс; выходящий на пенсию саларимен, не способный заполнить пустоту в своей жизни и всеми игнорируемый; проститутка, которая зарабатывает в оккупационном лагере американских войск в период после Второй мировой войны; молодой трансвестит; мужчина, страдающий от проблем с потенцией; безработный инвалид; автомеханик, одержимый популярной телевизионной ведущей; донор спермы; подающий надежды молодой писатель. В одной из историй, нарисованной Тацуми для японского журнала Playboy, упоминается атомная бомбардировка Хиросимы.

В однотомной , первой крупной работе Тацуми и одном из первых произведений в стиле гэкиги, рассказывается история молодого пианиста, который осуждён за убийство. В поезде, транспортирующем преступников в тюрьму, главного героя наручниками приковывают к другому преступнику. Воспользовавшись тем, что на поезд обрушилась снежная лавина, они сбегают и прячутся в горах.

На западе (в США, Италии, Франции) ранняя манга Тацуми издавалась сериями: The Push Man and Other Stories включает шестнадцать коротких работ Тацуми, созданных в 1969 году. Главными действующими лицами являются горожане, выходцы из рабочего класса, мучимые одиночеством, чувством отверженности, бедностью и мизантропией.  со вступительным словом Кодзи Судзуки содержит восемь небольших работ, нарисованных в 1970-м году. Девять короткий историй, созданных автором между 1971 и 1972 годом, были изданы единым томом под названием Good-Bye.

Bukkyou Comics 
Современный исследователь буддизма и писатель Хиро Сатия выпустил большое количество манги, в популярной форме представляющей историю и учение буддизма. Его крупнейшая серия манги называется .

Тацуми нарисовал следующую мангу по сценарию Сатии:

 Shugendo no hanashi /  (1990)
 Daruma daishi zen o tsutae tasou /  (1991)
 Dainichinyorai uchuu no hotoke /  (1992)
 Mikkyo no hanashi /  (1994)
 Saichou no shougai /  (1994)
 Eisai no shougai /  (1995)
 Kukai no uchu /  (1996)
 Kangiten aiyoku no kami /  (1997)
 Manga bukkyou gojiten /  (1997)

Список работ 

 Gekiga daigaku /  (1968)
 /  (1970)
 Antadareya? /  (1971)
 Gunshuu no buruusu /  (1971)
 Jinsei nasubi /  (1971)
 Nagai nagai natsu /  (1971)
 Otoko ichi hatsu /  (1972)
 Zenimesu 1—3 /  (1975)
 Benisuri daisharin shoubu /  (1975)
 Torisou /  (1976)
 Koppu no naka no taiyou /  (1976)
 Kodomo ma yoi manga ichi nensei /  (1976)
 Goenaki mokugekisha /  (1976)
 Toruko yarou /  (1978)

 Teppen oreiji 1—2 /  (1978)
 Kenshou ookami 1—3 /  (1980)
 Jigoku no gundan 1—6 /  (1982)
 SF modoki /  (1983)
 Manga de wakaru kaigai ryokou toraberu toraburu /  (1989)
 Kawaita kisetsu 1—2 /  (1990)
 Saishin! Manga de wakaru keihou /  (1994)
 Daihakken /  (2002)
 Daihakkutsu /  (2003)
 Gekiga hyouryuu jouge /  (2008)
 Gekiga hyouryuu gekan /  (2008)
 Gekiga yoseshiba hama /  (2009)
 Gekiga kurashi /  (2010)

Примечания

Ссылки